Barville kan syfta på:

 Barville, Eure, fransk kommun i departementet Eure
 Barville, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Barville, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges
 Barville-en-Gâtinais, fransk kommun i departementet Loiret